Ла Гома има више значења:

 Ла Гома (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гома (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику